Elefthérios Venizelos era un municipi a l'interior de l'illa grega de Creta, a la prefectura de Khanià. Va rebre aquest nom en honor del polític cretenc Elefthérios Venizelos, que era fill del poble de Murniés. Amb el pla Kalikratis es va fusionar al nou municipi de Khanià.

Prefectura de Khanià